Hierba melera puede referirse a:
 el nombre común de la planta Anchusa undulata; o
 el nombre común de la planta Ononis natrix.